Khalaf ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel Latif Khalaf (* 1966), ägyptischer Ringer
 Ahmed Ibrahim Khalaf (* 1992), irakischer Fußballspieler
 Hevrin Khalaf (1984–2019), kurdisch-syrische Politikerin
 Mohammad Khalaf (* 1971), syrischer Fußballspieler
 Nancy Khalaf (* 1974), libanesische Schwimmerin
 Roula Khalaf, britisch-libanesische Journalistin
 Sabah Jeayer Khalaf (* 1970), irakischer Fußballspieler
 Salah Khalaf (1933–1991), palästinensischer Politiker
 Trip Khalaf, Toningenieur 

Siehe auch:
 Kalaff